Horohoro, de son vrai nom Horokeu Usui (le loup ardent), est un shaman de la tribu de Aïnou dans le manga Shaman King, dont l'esprit, Kororo, un lutin des plaines, est en fait l'esprit de son ancienne amie Damuko. Son furyoku est de 120 000.

Personnage

Horohoro 
Au début il était un Shaman assez puissant et il le montra lors d'un combat très spécial en écrasant 2 membres de l'équipe Myohô alors que Ren et Chocolove échouèrent. Ses ancêtres sont nées de l'union d'une princesse et d'un loup c'est surement de là d'où provient sa puissance.
Opacho, Kororo et Pascal Avaf sont les seuls à voir ce qu'il a en lui un loup japonais. Pascal Avaf va lui apprendre à sortir le meilleur de lui-même. Tout comme le reste de son équipe il meurt pour apprendre à contrôler l'un des Cinq Grands Esprits et s'entraîner en enfer. Il réussit à sortir de l'enfer pour retourner dans le monde des vivants en maîtrisant l'eau.

Il entretient une relation très intime avec sa jeune sœur, Pirika. Cette dernière le soutien corps et âme, montrant son affection par beaucoup de tendresse, mais aussi en lui réservant un programme de préparation physique très exigeant.
Cette proximité physique a fait dire à certains fans que les deux aïnous auraient une relation incestueuse, rumeur démentie par l'auteur, Hiroyuki Takei. Il obtiendra à la fin de la réédition Kang Zeng Bang son Spirit of (le Spirit of Rain), tout comme les quatre autres soldats (excepté Lyserg qui l'obtient à la fin de l'édition régulière)

L'esprit de Horohoro (Damuko/Kororo) 
Enfant, Horohoro n'avait pas d'amis à l'école, mais une fille du nom de Damuko va s'installer dans son village et s'attacher à Horohoro, car elle était également exclue. Néanmoins, le clan des Aïnous n'accepte pas qu'il s'approche des "autres" humains ; il va donc la repousser. Damuko sera ensuite retrouvée morte dans la neige, car en essayant de rattraper Horohoro elle a eu un accident. Depuis lors, le but de Horohoro est de créer un
champ de Fuki que Damuko appréciait.

Lors du combat contre Karim, ce dernier appellera Horohoro "Horokeu Usui". Horohoro s'énervera et finira par raconter son histoire. Au terme de celle-ci, Kororo, révèlera sa véritable apparence, celle de Damuko. En effet, après sa mort, son âme a été guidée par les Koropocles et en est devenue une. Malheureusement, un koropocle ne peut révéler sa véritable apparence qu'une seule fois dans sa vie, "lorsque la glace de son maître fondra", et reprendra ensuite l'apparence de Kororo.

Techniques 
Oversoul : Horohoro met Kororo dans le snowboard.
Kowkowpuriwempe : En oversoul Horohoro lance des blocs de glaces en dispersion
Hemsi Nokipekosol : En oversoul Horohoro forme une épée de glace collé à son snowboard
Mososokluppe  :Encore en oversoul l'épée de glace collée à terre crée d'autres épées de glace pour empaller l'ennemi
Eppitaruki Upashihorukke : La meilleure attaque de Kororo en oversoul : une avalanche vient tout dévaster sur son passage
Nipopo Punch : Un autre style d'oversoul avec le snowboard qui prend la forme d'un poing de glace qui gèle l'ennemi pour ensuite le détruire 
Kororo in Ikupasuï : Horohoro met Kororo dans l'Ikupasuï qui été fabriqué par sa sœur pour lui
Nipopokunpe : Une attaque du Mari de gauche qui permet de geler puis détruire la partie recouvert de glace. Il le fait la première fois contre Fudô, le fantôme de Jackson. C'est aussi le nom de son nouvel Oversoul (en français il signifie "le gant de travail Nipopo").
Harakihoku : C'est une partie de son nouvel oversoul ressemblant aussi au Nipopo Punch qu'il utilise la première fois contre Myohô. Il est appelé Mari de Gauche en français.
Shimonmatak : L'autre partie de son nouvel oversoul ressemblant au Nipopo Punch en plus puissant. Ils sont reliés par l'Ikupasuï comme une femme et son mari reliés par une alliance. Le nom français est Femme de Droite.
Rupushikatek : Tout ce qui essayent de toucher Horohoro gèlent et sont détruits, faisant penser au Nipopokunpe, bien que Rupushikatek soit une technique de défense et Nipopokunpe une attaque. C'est une technique de la Femme de Droite.
Shûshu Wakki : Une attaque de coup de poing très puissante.
Kamuiranke Opuken : Technique qu'il utilise contre Aizen, le fantôme de Kadow c'est une attaque de coup de poing très puissant qui a vaincu 2 membres de l'équipe Myohô. En français, elle s'appelle "Le poing que Dieu m'a offert".
Rupushikakute : Technique qui gèle et qui détruit il l'utilise contre Ryû cette technique ressemble à Rupushikatek bien que ce soit un sort plus puissant que Rupushikatek.
Kamui Ranke Opukeni : Un sort qui a gelé et détruit une partie du bras de Yoh qui a été soigné par Faust VIII

Notes et références 

Personnage de Shaman King

en:List of Shaman King characters#Horohoro